Кругляк:

Фамилия:
 Кругляк, Алексей Григорьевич (род. 1975) — украинский фехтовальщик.
 Кругляк, Андрей Александрович (род. 1986) — украинский футболист.
 Кругляк, Борис Абрамович (1934—1996) — украинский советский учёный.
 Кругляк, Виктор Степанович (1929—2020) — советский и российский театральный актёр, артист Челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова, Заслуженный артист РФ (2004).
 Кругляк, Филипп Каленикович (1905—1970) — советский партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Кругляк, Юрий Алексеевич (род. 1937) — советский и украинский учёный в области квантовой химии.

Топоним:
 Кругляк — остров в Баренцевом море.
 Кругляк — деревня в Минском районе Минской области Белоруссии.
 Кругляк — деревня в Грязовецком районе Вологодской области России.

Материал:
 Кругляк (или круглый лесоматериал) — необработанный спиленный ствол дерева: хлыст, жердь, или его отрезки: бревно, кряж, чурак.

См. также 
 Кругляки